SS. Apostoli è una frazione del comune di Frascati nella città metropolitana di Roma Capitale.

Sorge sul lato est della strada provinciale 77/b Pedemontana dei Castelli (via di Vermicino), che la separa dalla frazione di Selvotta.

Collegamenti esterni 
 

Frazioni di Frascati